Положение 528/2012/ЕС, также известно как Регламент 528/2012/ЕС «Положение о биоцидных веществах» () — нормативно-правовой акт, которым регулируется порядок производства, маркировки, размещения на рынке и использования биоцидных продуктов, которые применяются для защиты людей, животных, материалов или изделий от вредоносных организмов, таких как паразиты или бактерии, с помощью активных веществ, содержащихся в таком биоцидном продукте. Документ был принят 22 мая 2012 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европы и вступил в силу 17 июля 2012 года.

История создания 
Нормативно-правовая база Евросоюза, которая регулирует отношения в сфере производства, маркировки, реализации и использования биоцидных веществ прошла длительный путь развития. Первым документом была Директива 76/895/ЕЭС от 1976 году, после Директивы Совета 86/362/ЕЭС и 86/363/ЕЭС от 1986 года и Директива Совета 90/642/ЕЭС 1990 года. Наиболее проработанным и отвечающий современным требованиям документом стала Директива 98/8/EC 16 февраля 1998 года. Однако, спустя 4 года после её принятия развитие рынка и производства биоцидных продуктов в целом вынудило Европейского законодателя разработать и принять новые положения, которыми стали нормы Положения № 528/2012/ЕС, вступившие в силу 22 мая 2012 года. Новые поправки были направлены на упрощение получения разрешения на выпуск и реализацию биоцидных продуктов производителями и сокращение времени ожидания получения соответствующих разрешительных документов. Реализация этих положений была возложена на Европейское Химическое Агентство (ЕCHА).

Характеристика документа

Структура 
 Преамбула (Whereas, состоит из п.1-76);
 Глава I Cфера применения — Oпределения (Chapter I Scope and definitions, состоит из ст. 1-3);
 Глава II (Chapter II Approval of active substances, состоит из ст. 4-11);
 Глава III (Chapter III Renewal and review of approval of an active substance, состоит из ст. 12-16);
 Глава IV (Chapter IV General principles concerning the authorisation of biocidal products, состоит из ст. 17-24);
 Глава V (Chapter V Simplified authorisation procedure, состоит из ст. 25-28);
 Глава VI (Chapter VI National authorisations of biocidal products, состоит из ст. 29-31);
 Глава VII (Chapter VII Mutual recognition procedures, состоит из ст. 32-40);
 Глава VIII (Chapter VIII Union authorisations of biocidal products, состоит из ст. 41-46);
 Глава IX (Chapter IX Cancellation, review and amendment of authorisations, состоит из ст. 47-52);
 Глава X (Chapter X Parallel trade, состоит из ст. 53);
 Глава XI (Chapter XI Technical equivalence, состоит из ст. 54);
 Глава XII (Chapter XII Derogations, состоит из ст. 55-57);
 Глава XIII (Chapter XIII Treated articles, состоит из ст. 58);
 Глава XIV (Chapter XIV Data protection and data-sharing, состоит из ст. 59-64);
 Глава XV (Chapter XV Information and communication, состоит из ст. 65-73);
 Глава XVI (Chapter XVI The agency, состоит из ст. 74-79);
 Глава XVII (Chapter XVII Final provisions, состоит из ст. 80-97);
 Приложение I. (Annex I List of active substances referred to in article 25(a));
 Приложение II. (Annex II Information requirements for active substances);
 Приложение III. (Annex III Information requirements for biocidal products);
 Приложение IV. (Annex IV General rules for the adaptation of the data requirements);
 Приложение V. (Annex V Biocidal product-types and their descriptions as referred to in article 2(1));
 Приложение VI. (Annex VI Common principles for the evaluation of dossiers for biocidal products);.
 Приложение VII. (Annex VII Correlation table).

Задачи 
Положение 528/2012/ЕС было принято с целью регулирования отношений между государствами-членами ЕС в сфере производства, реализации и использования биоцидных средств. Задачей документа является необходимость улучшения функционирования рынка биоцидных продуктов на территории Евросоюза и обеспечение высокого уровня защиты людей и окружающей среды.

Примечания 

Биоциды
Постановления Европейского союза
2012 год в праве